Jaroschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Wladimirowitsch Jaroschenko (* 1976), russischer Biathlet
 Ihor Jaroschenko, ukrainischer Eistänzer
 Mykola Oleksandrowytsch Jaroschenko (1846–1898), Maler ukrainischer Herkunft des Russischen Kaiserreichs 
 Wiktorija Jaroschenko (* 1999), ukrainische Radsportlerin 

Yaroshenko steht für:
 (4437) Yaroshenko, ein nach Mykola Oleksandrowytsch Jaroschenko benannter Asteroid